San Nicola har flere betydninger:

 San Vincenzo, en by i provinsen Livorno i regionen Toscana i Italien.
 San Vincenzo La Costa, en by i Calabrien, Italien
 San Vincenzo Valle Roveto, en italiensk by i regionen Abruzzo i Italien